Decima ist:
 in der römischen Mythologie das Pendant der griechischen Lachesis (Mythologie)

Décima steht für:
 Décima (Verslehre), eine Strophenform der spanischsprachigen Dichtung 
 Pedro Rubén Décima (* 1964), ehemaliger argentinischer Boxer im Superbantamgewicht
 Decima (Engine), eine Engine

Siehe auch:
 Dezime (Verslehre), eine Strophenform der deutschsprachigen Dichtung
 Dejima